hrabstwo Ellis (ang. Ellis County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Ellis (ang. Ellis County) w USA, w stanie Oklahoma
 hrabstwo Ellis (ang. Ellis County) w USA, w stanie Teksas